Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1921/22 werd beslist via de kampioenscompetitie met Go Ahead als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, NAC van Zuid, en van de Westelijke Blauw Wit. Omdat Go Ahead en Blauw Wit gelijk zijn geëindigd in de kampioenscompetitie moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden die Go Ahead won met 1-0.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West

 1921/22
Competitievoetbal 1921/22